Piccolo mondo antico –  romanzo di Antonio Fogazzaro
Piccolo mondo antico –  film diretto da Mario Soldati (1941)
Piccolo mondo antico –  sceneggiato televisivo diretto da Silverio Blasi (1957)
Piccolo mondo antico –  miniserie TV  diretto da Salvatore Nocita (1983)
Piccolo mondo antico –  miniserie TV in due parti diretto da Cinzia TH Torrini (2001)
Piccolo mondo antico –  album del cantautore italiano Stefano Rosso (2008)